Slovo demonstrace může mít více významů:

 demonstrace (ukázka) – ve smyslu názorná ukázka, předvedení
 demonstrace (protest) – ve smyslu veřejný protest nebo veřejný projev
 demonstrace (vojenství) – klamný útok k odvedení pozornosti nepřítele od směru hlavního úderu
 demonstrace (logika) – soustavy důkazových prostředků a postupů, jimiž se dokazuje teze z předpokladů

Externí odkazy